PRT kan syfta på: 

 PRT – ett färdmedel (eng: Personal Rapid Transit), se Spårtaxi
 PRT – en hundras från Storbritannien, se Parson russell terrier
 PRT – en form av team som sätts upp för att återuppbygga och stödja instabila stater och regioner, se Provincial Reconstruction Team
 PRT Mazar-e Sharif – norska stabiliseringsstyrken i Mazar-e Sharif
 PRT – landskod i ISO 3166-1 för Portugal